Fred Rodewald (1905-1955), illustrateur américain.
 Marion Rodewald (née en 1976), joueuse allemande de hockey sur gazon.
 Rodewald, une ville de Basse-Saxe.